Geisterzug bezeichnet
umgangssprachlich einen sich ohne Lokführer unkontrolliert fortbewegenden Zug
einen Karnevalszug in Köln, siehe Geisterzug
einen Karnevalszug in der Eifel, siehe Blankenheimer Geisterzug
einen Teil der Wilden Jagd, siehe Wilde Jagd#Der Geisterzug
einen Deportationszug von Toulouse ins KZ Dachau und KZ Ravensbrück im Jahr 1944, siehe Geisterzug 1944
einen deutsch-britischen Stummfilm aus dem Jahr 1927, siehe Der Geisterzug (1927)
einen deutschen Fernsehfilm aus dem Jahr 1957, siehe Der Geisterzug (1957)
einen deutschen Fernsehfilm aus dem Jahr 1963, siehe Der Geisterzug (1963)